Sempf ist Familienname:
 Harald Sempf (* 1966), deutscher Politiker
 Rudolf Sempf (1900–1982), deutscher Politiker und Abgeordneter
Siehe auch:
 Semff
 Senff